Marek Belka byl předsedou dvou polských vlád:

 První vláda Marka Belky – menšinová koaliční vláda SLD a UP od května do června 2004, která nezískala důvěru Sejmu
 Druhá vláda Marka Belky – menšinová koaliční vláda SLD, UP, SDPL a UL od června 2004 do října 2005, která získala důvěru Sejmu